Ossiachberg steht für:

 Ossiachberg (Gemeinde Steindorf), Ortschaft der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Ossiachberg (Gemeinde Treffen), Ortschaft der Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Bezirk  Villach-Land, Kärnten